Крёзье́-ле-Вьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Северный Кюссе. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03094.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3202 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 2121 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1498 были активны, 623 — неактивные (показатель активности 70,6 %, в 1999 году было 72,0 %). С 1498 активных работало 1397 человек (709 мужчин и 688 женщин), безработных было 101 (50 мужчин и 51 женщина). Среди 623 неактивных 187 человек было учащимися или студентами, 294 — пенсионеры, 142 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье